The Spanish Jade – film del 1915 diretto da Wilfred Lucas
The Spanish Jade – film del 1922 diretto da John S. Robertson